Unac (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Ariège
Unac (rivier), een rivier in Bosnië